Flash vacuum thermolysis 
 Fremito vocale tattile